Альтхенгштетт () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Кальв. Население составляет 7885 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 19,16 км². Официальный код — 08 2 35 007.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Известные уроженцы 
 Цан, Кристиан Якоб (1765—1830) — немецкий юрист, политик и предприниматель.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга